Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 2005 wurde vom 6. Januar bis zum 1. Februar 2004 in insgesamt neun Gruppen in verschiedenen Ländern ausgetragen. Neben dem EM-Gastgeber Tschechien konnten in der Qualifikation die weiteren Startplätze gesichert werden. Erstmals gab es eine Vorrunde, dort spielten die Teilnehmer mit dem schlechtesten UEFA-Koeffizienten in zwei Gruppen gegeneinander.

Für das Endturnier vom 14. bis 20. Februar 2005 in Ostrava konnten sich die Niederlande, die Ukraine, Portugal, Spanien, Russland, Ungarn und Italien qualifizieren.

Teilnehmende Länder

Vorrunde

Qualifikationsrunde

Spielorte 
Vorrunde
 Gruppe 1
 Palace of Culture and Sports, Warna, Bulgarien
 Gruppe 2
 Flamurtari Hall, Vlora, Albanien

Qualifikationsrunde
 Gruppe A
 Sporthal Alverberg, Hasselt, Belgien
 Gruppe B
 Mestska Sportova Hala, Trnava, Slowakei
 Gruppe C
 Pavelló del Govern, Andorra la Vella, Andorra
 Gruppe D
 Pabellón de la Ciudad del Fútbol, Madrid, Spanien
 Gruppe E
 Medison, Zrenjanin, Serbien und Montenegro
 Gruppe F
 Albert, Budapest, Ungarn
 Gruppe G
 KSC Skenderija I, Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
 KSC Skenderija II, Sarajevo, Bosnien und Herzegowina

Vorrunde 
Die in den Tabellen farblich unterlegten Mannschaften zogen in die Qualifikationsrunde ein.

Gruppe 1

Gruppe 2

Qualifikationsrunde 
Die farblich unterlegten Mannschaften in den Tabellen qualifizierten sich für das Endturnier in Tschechien.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Weblinks 
 de.archive.uefa.com: Spanien erneut nicht zu schlagen
 rsssf.com: RSSSF-Ergebnisliste der Qualifikation (englisch)

Futsal-Europameisterschaft
Futsalveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Bulgarien
Sportveranstaltung in Belgien
Sportveranstaltung in der Slowakei
Sportveranstaltung in Spanien
Sportveranstaltung in Serbien und Montenegro
Sportveranstaltung in Ungarn
Sportveranstaltung in Bosnien und Herzegowina
Futsal (Tschechien)